Europeiska cupvinnarcupen i fotboll 1961/1962 vanns av Atlético Madrid, Spanien som i finalen slog Fiorentina, Italien med 3–0 i omspelsmatchen efter 1–1 i första matchen.

Preliminär omgång

Första omgången

Slutspel

Slutspelsträd

Kvartsfinaler

Semifinaler

Final

Omspel 

Anmärkningslista

Källor

Externa länkar 

 Cup Winners' Cup 1961-62 Results at UEFA.com 
 Cup Winners' Cup Resultat på Rec.Sport.Soccer Statistics Foundation 

1961 i Europa
1962 i Europa
Fotbollssäsongen 1961/1962
1961/1962